LIRF est un code qui signifie :
 Aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino, aéroport de Rome-Fiumicino (Italie), selon le code OACI des aéroports

Fiumicino

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports